Elektrische capaciteitstomografie: een meetmethode voor onderzoek en industrie
 Elektroconvulsietherapie oftewel elektroshocktherapie
 Energy Charter Treaty, het Energiehandvestverdrag
 Europe Container Terminals: Hutchison Ports ECT, een bedrijf
 Executive Computer Training: een bedrijf voor IT-opleidingen in de Benelux